Lavardin (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Lavardin (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary